In den Vereinigten Staaten gibt es mehrere Interstate Highways mit der Nummer 505:

Interstate 505 (Kalifornien)
Interstate 505 (Oregon)